Ба́латонфю́зфё () — город в медье Веспрем в Венгрии. Население — 4223 чел. (2001).

История 
Основы самых ранних поселений на данной территории были заложены предводителями таких народов, как кельты, авары и римляне. В результате археологических раскопок были обнаружены памятники материальной культуры, датирующиеся эпохой средневековья (приблизительно до XVII века).

С постройкой железнодорожной линии у озера Балатон в 1908 году, численность населения местности начала стремительно увеличиваться. В 1920 году здесь впервые были сооружены асфальтированные дороги, станция, пляж; появилось почтовое отделение.

В 1927 году здесь началось производство пороха, что в свою очередь, послужило толчком для развития военной промышленности в стране.

Начиная с 1958 года, Балатонфюзфё является самоуправляемым поселением. Статус большой деревни местность получила в 1970 году. В 1990 году Балатонфюзфё вновь добился права на самоуправление.

Начиная с 2000 года Балатонфюзфё является городом.

Население

Города-побратимы

Известные уроженцы 
 Бозай, Аттила (1939—1999) — венгерский композитор.

См. также 
 Города Венгрии
 Балатон

Примечания 

Города Венгрии